Masserberg bezeichnet: 
 eine Gemeinde in Thüringen, siehe Masserberg
 einen Roman von Else Buschheuer, siehe Masserberg (Roman)
 einen deutschen Spielfilm, siehe Masserberg (Film)